Adam Thom (1802-1890), professeur, journaliste, avocat et fonctionnaire britannique
Alexander Thom (1894-1985), ingénieur écossais
Andreas Thom (1965-), footballeur allemand
Charles Thom (1872-1956), mycologue américain
Françoise Thom (1951-), historienne et soviétologue française
Linda Thom (1943-), tireuse sportive canadienne
Norbert Thom (1946-2019), économiste germano-suisse 
 Randy Thom (1951-), ingénieur du son américain
René Thom (1923-2002), mathématicien français
Robert Thom (1929-1979), écrivain et scénariste américain, auteur de roman policier
Sandi Thom (1981-), chanteuse écossaise

Voir aussi
Angkor Thom
Prasat Sdok Kok Thom
Prasat Ta Muen Thom
Sbek Thom